Маттерн — фамилия:

 Маттерн, Джеймс (1905—1988) — американский авиатор.
 Маттерн, Джордан — американская пловчиха.
 Маттерн, Дэвид (1890—1959) — американский дирижёр и музыкальный педагог.
 Маттерн, Йоахим (род. 1948) — немецкий гребец-байдарочник.
 Матерн, Эмилий Эмилиевич (1854—?) — русский переводчик и публицист.

См. также 
 Маттер
 Маттерсбург